Пауки-анифениды () — семейство пауков из инфраотряда аранеоморфных (Araneomorphae). Насчитывает 506 видов, объединяемых в 56 родов. Длина тела взрослых особей составляет 3—8,5 мм.

Распространение 

Довольно широко распространённое семейство, например, представители рода Anyphaena (встречается везде, за исключением тропической Африки, Азии и Антарктиды) и Hibana (в Новом Свете). В северной части Европы встречается лишь анифена ударяющая (Anyphaena accentuata).

Систематика 
 Amaurobioidinae Hickman, 1949
 Amaurobioidini Hickman, 1949
 Acanthoceto Mello-Leitão, 1944
 Amaurobioides O. P.-Cambridge, 1883
 Axyracrus Simon, 1884
 Aysenia Tullgren, 1902
 Aysenoides Ramírez, 2003
 Coptoprepes Simon, 1884
 Ferrieria Tullgren, 1901
 Gamakia Ramírez, 2003
 Josa Keyserling, 1891
 Negayan Ramírez, 2003
 Selknamia Ramírez, 2003
 Gayennini Ramirez, 2003
 Arachosia O. P.-Cambridge, 1882
 Araiya Ramírez, 2003
 Gayenna Nicolet, 1849
 Gayennoides Ramírez, 2003
 Monapia Simon, 1897
 Oxysoma Nicolet, 1849
 Phidyle Simon, 1880
 Philisca Simon, 1884
 Sanogasta Mello-Leitão, 1941
 Tasata Simon, 1903
 Tomopisthes Simon, 1884
 Anyphaeninae Bertkau, 1878
 Alijassa Brescovit, 1997
 Anyphaena Sundevall, 1833
 Anyphaenoides Berland, 1913
 Australaena Berland, 1942
 Aysha Keyserling, 1891
 Bromelina Brescovit, 1993
 Buckupiella Brescovit, 1997
 Hatitia Brescovit, 1997
 Hibana Brescovit, 1991
 Iguarima Brescovit, 1997
 Ilocomba Brescovit, 1997
 Isigonia Simon, 1897
 Italaman Brescovit, 1997
 Katissa Brescovit, 1997
 Lepajan Brescovit, 1993
 Lupettiana Brescovit, 1997
 Macrophyes O. P.-Cambridge, 1893
 Mesilla Simon, 1903
 Osoriella Mello-Leitão, 1922
 Otoniela Brescovit, 1997
 Patrera Simon, 1903
 Pippuhana Brescovit, 1997
 Sillus F. O. P.-Cambridge, 1900
 Tafana Simon, 1903
 Temnida Simon, 1896
 Teudis O. P.-Cambridge, 1896
 Thaloe Brescovit, 1993
 Timbuka Brescovit, 1997
 Umuara Brescovit, 1997
 Wulfila O. P.-Cambridge, 1895
 Wulfilopsis Soares & Camargo, 1955
 Xiruana Brescovit, 1997

Примечания

Ссылки 
 BugGuide Family Anyphaenidae — Ghost Spiders

Аранеоморфные пауки
Семейства паукообразных